Mark (сокр. ) — традиционное английское обозначение порядковой модели, версии или варианта оружия или военного устройства, и, иногда, модели в гражданском производстве. В ряде случаев при обозначении используются арабские цифры (например, ) или римские (например, ).

Артиллерия 

 16,25″ морское орудие Mk I — английское корабельное орудие калибра 16 с четвертью дюймов (1883).
 406-мм морские орудия семейства Mark I — американское корабельное орудие калибра 406 мм (1917).
 13,5″ морское орудие Mark V — английское корабельное орудие калибра 13 с половиной дюймов (1909).
 12″ морское орудие Mark VIII — английское корабельное орудие калибра 12 дюймов (1895).
 12″ морское орудие Mark IX — английское корабельное орудие калибра 12 дюймов (1898).
 12″ морское орудие Mark X — английское корабельное орудие калибра 12 дюймов (1905).
 12″ морское орудие Mark XI — английское корабельное орудие калибра 12 дюймов (1910).
 Mark 15 Phalanx CIWS — американская ЗАУ калибра 20 мм (1980).
 127-мм артиллерийская установка Mark 45 — американская артиллерийская установка калибра 127 мм (1971).

Бронетехника 

 Mark I — британский тяжёлый танк периода Первой мировой войны.
 Mark II — британский тяжёлый танк периода Первой мировой войны.
 Mark III — британский тяжёлый танк периода Первой мировой войны.
 Mark IV (Mk IV) — британский тяжёлый танк времён Первой мировой войны.
 Mark V (Mk V) — британский тяжёлый танк времён Первой мировой войны.
 Mark V* (Mk V*) — британский тяжёлый танк времён Первой мировой войны, модификация Mk V.
 Mark V** (Mk V**) — британский тяжёлый танк времён Первой мировой войны, модификация Mk V*.
 Mark VII — британский тяжёлый танк времён Первой мировой войны.
 Mark VIII (Mk VIII, неофициально  — «Либерти», «Интернэшнл») — тяжёлый танк периода Первой мировой войны, совместная разработка Великобритании и США.
 Mark IX — тяжёлый танк или бронетранспортёр британской армии времён Первой мировой войны.
 Mark A (Mk A Whippet) — британский средний танк времён Первой мировой войны с чисто пулемётным вооружением.
 Mark B (Mk B) — британский средний танк времён Первой мировой войны.
 Mark C (Mk C) — британский средний танк времён Первой мировой войны.

Вычислительная техника 

 Марк I (Automatic Sequence Controlled Calculator) — первый американский программируемый компьютер. Разработан в 1941 году по контракту с IBM Говардом Эйкеном и четырьмя инженерами IBM.
 Манчестерский Марк I (, «Манчестерское дитя») — полностью электронный компьютер с хранимой в оперативной памяти программой (архитектура фон Неймана). Создан в Великобритании в 1949 году.
 Марк-1 — первый в мире нейрокомпьютер, созданный в 1958 году Фрэнком Розенблаттом.
 Ferranti Mark 1 - первый свободно продававшийся компьютер.

Автомобили 
Lincoln Mark VIII  — американское купе представительского класса.

Серия автомобилей, выпускаемых компанией Toyota:

Toyota Mark II — среднеразмерный седан, выпускавшийся с 1968 по 2004 годы.
Toyota Mark II Qualis — универсал среднего класса, выпускавшийся с 1997 по 2002 годы.
Toyota Mark X — полноразмерный седан, выпускаемый с 2004 года.

Фотокамеры 
Серия цифровых беззеркальных фотокамер компании Olympus:

 Olympus OM-D E-M5 Mark II
 Olympus OM-D E-M10 Mark II
 Olympus OM-D E-M1 Mark II
 Olympus OM-D E-M10 Mark III

Примечания